William Earl White, dit Bill White, (né le  à Toronto (Ontario, Canada)
et mort le  dans la même ville) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur des Black Hawks de Chicago pendant une saison.

Carrière de joueur

Récompenses et distinctions 
 Sélectionné pour les Match des étoiles :
  (1969)
  (1970)
  (1971)
  (1972)
  (1973)
  (1974)

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1956-1957 || Marlboros de Toronto || AHO || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1957-1958 || Marlboros de Toronto || AHO || 52|| 2|| 7|| 9|| 34|| 13|| 1|| 2|| 3|| 18
|-
|1958-1959 || Marlboros de Toronto || AHO || 54|| 3|| 17|| 20|| 63|| 5|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
|1959-1960 || Marlboros de Toronto || AHO || 48|| 2|| 17|| 19|| 66|| 4|| 0||1|| 1|| 16
|-
|1959-1960 || Americans de Rochester || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1960-1961 || Wolves de Sudbury || EPHL || 21|| 1|| 2|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1960-1961 || Americans de Rochester || LAH || 47|| 1|| 9|| 10|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1961-1962 || Americans de Rochester || LAH || 67|| 5|| 21|| 26|| 58|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|1962-1963 || Indians de Springfield || LAH || 69|| 8|| 38|| 46|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1963-1964 || Indians de Springfield || LAH || 72|| 7|| 31|| 38|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1964-1965 || Indians de Springfield || LAH || 71|| 7|| 31|| 38|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1965-1966 || Indians de Springfield || LAH || 68|| 5|| 14|| 19|| 42|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|1966-1967 || Indians de Springfield || LAH || 69|| 5|| 29|| 34|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1967-1968 || Kings de Los Angeles || LNH || 74|| 11|| 27|| 38|| 100|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
|1968-1969 || Kings de Los Angeles || LNH || 75|| 5|| 28|| 33|| 38|| 11|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
|1969-1970 || Kings de Los Angeles || LNH || 40|| 4|| 11|| 15|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1969-1970 || Black Hawks de Chicago || LNH || 21|| 0|| 5|| 5|| 18|| 8|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|1970-1971 || Black Hawks de Chicago || LNH || 67|| 4|| 21|| 25|| 64|| 18|| 1|| 4|| 5|| 20
|-
|1971-1972 || Black Hawks de Chicago || LNH || 76|| 7|| 22|| 29|| 58|| 8|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
|1972-1973 || Black Hawks de Chicago || LNH || 72|| 9|| 38|| 47|| 80|| 16|| 1|| 6|| 7|| 10
|-
|1973-1974 || Black Hawks de Chicago || LNH || 69|| 5|| 31|| 36|| 52|| 11|| 1|| 7|| 8|| 14
|-
|1974-1975 || Black Hawks de Chicago || LNH || 51|| 4|| 23|| 27|| 20|| 8|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
|1975-1976 || Black Hawks de Chicago || LNH || 59|| 1|| 9|| 10|| 44|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2

| 604|| 50|| 215|| 265|| 495|| 91|| 7|| 32|| 39|| 76

| 464|| 38|| 173|| 211|| 385|| 8|| 0|| 3|| 3|| 8

|1976-1977||Black Hawks de Chicago||LNH||45||16||23||8||42,2%||Défaite au 
|-
|1977-1978||Generals d'Oshawa||AHO||68||30||26||12||52,9%||Défaite au 
|-
|1978-1978||Marlboros de Toronto||AHO||68||27||40||1||40,4%||Défaite au 
|-
|1978-1979||Generals d'Oshawa||AHO||68||37||30||1||55,1%||Défaite au

Références

Liens externes 
 

Naissance en août 1939
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Marlboros de Toronto
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Indians de Springfield
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Membre du Panthéon des sports canadiens
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 77 ans
Décès en mai 2017
Décès à Toronto